Сбо́рная Кириба́ти по футбо́лу () — национальная футбольная сборная Кирибати, управляемая Футбольной ассоциацией Кирибати (КИФА). Федерация футбола Кирибати основана в 1980 году. Ассоциированный член ФИФА — с 1985, ОФК — с 1984, NF-Board — с 10 декабря 2005 года (после распада NF-Board стала членом КНФА в 2013 году). За всю свою историю сборная Кирибати провела всего лишь 10 матчей и проиграла все с общим счетом 4:119.

История 
Футбол в Кирибати появился в начале 1950-х, но его нельзя было назвать даже любительским — играли ради развлечения, без всяких правил. В 1960-е в стране образовались первые футбольные комитеты, футбол стал более организованным, а на Рождество, Пасху и национальные праздники проводились матчи между деревнями. В 1980 была основана единая Футбольная ассоциация Кирибати, а первый национальный футбольный турнир состоялся в 1984, в нём участвовали даже самые дальние острова страны. C тех пор такие турниры стали проводиться ежегодно. В то время были организованы специальные семинары, в обязанности которых входило обучение местных рефери и тренеров.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.org

Кирибати
Спорт в Кирибати
Сборные Кирибати